Huistelefooncentrale
 ook: micro-WKK/HRe-ketels